Trickster () — дебютный студийный альбом американской индастриал-рок-группы Kidneythieves, выпущенный собственным лейблом группы Push Records 28 июля 1998 года.

Об альбоме 
Trickster был записан в начале 1998 года в студии Push, которая была открыта в том же году одним из основателей группы Брюсом Сомерсом. 21 апреля 1998 в поддержку будущему альбому выходит сингл «S+M (A Love Song)», а к песне «Taxicab Messiah» был снят видеоклип. 24 июля была выпущена сама пластинка, за которой последовал первый концертный тур группы по городам США.

В саундтреке компьютерной игры Deus Ex: Invisible War была использована большая часть композиций Trickster. Помимо этого, персонаж игры — поп-звезда Энджи Резонанс озвучена Фри Домингез, а репертуар Резонанс состоял именно из треков Kidneythieves.

В 2004 году было выпущено переиздание альбома, которое получило название Trickstereprocess. Переиздание содержало ремастеринг композиций Trickster, пять бонус-треков и DVD с фотографиями, интервью, концертными видео и клипами «Taxicab Messiah», «Red & Violet» и «Zerøspace».

Обозреватель сайта Allmusic Джейсон Ди Тейлор присудил альбому 3 звезды из 5. Тейлор нашёл сильное сходство звучания альбома со стилем индастриал-группы Nine Inch Nails, однако он высоко оценил атмосферность пластинки и вокал Фри Домингез, назвав его «тоскливым» и «полным отчаяния».

Список композиций

Участники записи 
 Фри Домингез — вокал, дизайн
 Брюс Сомерс — гитара, бас-гитара, синтезатор, программинг, продюсирование
 Крис Шлейер — гитара
 Кристиан Доррис — бас-гитара
 Шон Селлерс — ударные
 Шон Биван — микширование, продюсирование
 Эрик Роинстед — дизайн

См. также 
 Deus Ex: Invisible War

Примечания

Ссылки 
 Информация о Trickster на официальном сайте группы
  Информация о переиздании на официальном сайте группы
 Trickster на сайте Discogs
 Trickstereprocess на сайте Discogs

Альбомы 1998 года
Индастриал-альбомы
Альбомы альтернативного рока